Tacuarembó (departamento)
 Tacuarembó (cidade) 
 rio Tacuarembó

Desambiguações de topônimos